Фрицький Ігор Олегович (* 1964) — доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Фрицький Олег Федорович (* 1929) — український науковець, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Фрицький Юрій Олегович (* 1957) — український правознавець, доктор юридичних наук.

Українські прізвища